Central School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central School (Arizona), NRHP-Nr. 82002080
 Central School (Calhoun County, Iowa), NRHP-Nr. 85000001
 Central School (Jackson County, Iowa), NRHP-Nr. 92000920
 Central School (Ingham County, Michigan), NRHP-Nr. 86000709
 Central School (218 West Cayuga St., Iron River, Michigan), NRHP-Nr. 08000584
 Central School (200 Cayuga St., Iron River, Michigan), NRHP-Nr. 83004862
 Central School (Oakland County, Michigan), NRHP-Nr. 84001809
 Central School (Minnesota), NRHP-Nr. 77000746
 Central School (New York), NRHP-Nr. 88002202
 Central School (Gaston County, North Carolina), NRHP-Nr. 07001374
 Central School (Randolph County, North Carolina), NRHP-Nr. 93001342
 Central School (Scotland County, North Carolina), NRHP-Nr. 04001525
 Central School (Belmont County, Ohio), NRHP-Nr. 79001786
 Central School (Lorain County, Ohio), NRHP-Nr. 87001985